Ива́н Ми́ллер:

 Миллер, Иван Иванович (1776—1814) — российский генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года.
 Миллер, Иван Петрович (1800—1867) — российский генерал-лейтенант, член Совета Государственного контроля.
 Миллер, Иван Егорович (1750—1823) — историк.